Tatyjana Ivanovna Totymjanyina (; Perm, 1981. november 2. –) orosz műkorcsolyázó, Makszim Marinyinnel 2006 olimpiai bajnokai párosban.

2009-ben kislánya született Alekszej Jagugyin műkorcsolyázótól.

Pályafutása

A baleset

Karrierje folytatása az esés után

Eredményei

Jegyzetek

Források 
 Tatyjana Totymjanyina az ISU oldalán
 Michael Collins Enterprises Totymjanyina & Marinyin

Orosz műkorcsolyázók
Orosz olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2006)
Olimpiai bajnokok (műkorcsolya)
1981-ben született személyek
Orosz nők
Élő személyek